Strana est un toponyme qui peut désigner :
Strana, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Stranë/Strana, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.